Gastach ist der Name folgender Orte:

  Gastach (Gemeinde Fischlham), Ortschaft von Fischlham, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
  Gastach (Gemeinde Gschwandt), Ortsteil von Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
  Gastach (Gemeinde Steinerkirchen), Ortsteil von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
  Gastach (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gasteig (Begriffsklärung)